Buchen steht für:

 Buchen, eine Gattung der Buchengewächse
 Hainbuchen, eine Gattung der Birkengewächse
 das Erfassen eines Vorganges im Rechnungswesen, siehe Buchungssatz

Buchen ist der Familienname folgender Personen:

 Philip W. Buchen (1916–2001), US-amerikanischer Regierungsbeamter, Rechtsanwalt und Rechtsberater des Weißen Hauses
 Stefan Buchen (* 1969), deutscher Journalist

Buchen ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Buchen (Odenwald), eine Stadt im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Ortsteile in Deutschland:
 Buchen (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried auf der Gemarkung Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Buchen (Kimratshofen), Ortsteil des Marktes Altusried auf der Gemarkung Kimratshofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Buchen am Wald, Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Buchen (Argenbühl), ein Ortsteil der Gemeinde Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Buchen (Bruckmühl), Ortsteil der Gemeinde Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Buchen (Dietmannsried), Ortsteil der Gemeinde Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Buchen (Hopferau), Ortsteil der Gemeinde Hopferau, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Buchen (Markt Erlbach), ein Ortsteil von Markt Erlbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Buchen (Peißenberg), Ortsteil des Marktes Peißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Buchen (Reichshof), ein Ortsteil der Gemeinde Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Buchen (Stötten am Auerberg), Ortsteil der Gemeinde Stötten am Auerberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Buchen (Siegen), ein Ortsteil der Stadt Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Buchen (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern

Ortsteile in Österreich:
 Buchen (Gemeinde Winklarn), Ortsteil in der Gemeinde Winklarn, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Buchen (Gemeinde Pinsdorf), Ortschaft in der Gemeinde Pinsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Buchen (Gemeinde Rietz), Rotte in der Gemeinde Rietz (Österreich), Bezirk Imst, Tirol
 Buchen (Gemeinde Silbertal), Streusiedlung der Gemeinde Silbertal im Montafon, Vorarlberg
 Buchen (Gemeinde Telfs), Ortschaft in der Gemeinde Telfs, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Buchen (Gemeinde Waldkirchen), Ortschaft in der Gemeinde Waldkirchen am Wesen, Bezirk Schärding, Oberösterreich 

Ortsteil in Südtirol, Italien:
 Buchen (St. Pankraz), Ortschaft in der Gemeinde St. Pankraz

Ortsteile in der Schweiz:
 Buchen AG, Flurname in Zurzach AG
 Buchen (Altstätten), Ort in Altstätten SG
 Buchen (Amden), Quartierteil in Amden SG
 Buchen (Bürglen), Quartierteil in Bürglen UR
 Buchen FR, Ort in Wünnewil-Flamatt FR
 Buchen (Gais, Sommersberg), Ort in Gais AR (unterhalb des Sommerbergs)
 Buchen (Gais, Stoos), Quartierteil in Gais AR (unterhalb Stoos)
 Buchen (Glarus Süd, Matt), Flurname in Glarus Süd GL (Matt)
 Buchen (Glarus Süd, Schwanden), Quartierteil in Glarus Süd GL (Schwanden)
 Buchen (Gurtnellen), Ort in Gurtnellen UR
 Buchen (Horrenbach-Buchen), Ort in Horrenbach-Buchen BE
 Buchen (Malters), Ort in Malters LU
 Buchen (Oberuzwil), Quartierteil in Oberuzwil SG
 Buchen OW, Ort in Alpnach OW
 Buchen im Prättigau, Ort in Luzein GR
 Buchen (Röthenbach im Emmental), Ort in Röthenbach im Emmental BE
 Buchen (Rüegsau), Ort in Rüegsau BE
 Buchen (Speicher), Quartierteil in Speicher AR
 Buchen (Schwarzenburg, Brünnbächwäldli), Flurname in Schwarzenburg BE (zwischen Schwarzenburg und dem Brünnbächwäldli)
 Buchen (Schwarzenburg, Mamishaus), Ort in Schwarzenburg BE (ob Mamishaus)
 Buchen (Teufen), Ort in Teufen AR
 Buchen TG, Ort in Schönholzerswilen TG
 Buchen (Wattenwil), Flurname in Wattenwil BE
 Buchen (Wolfhalden), Ort in Wolfhalden AR
 Buchen (Wolhusen), Ort in Wolhusen LU

Siehe auch: Buechen

historisch und Exonyme:
 Landkreis Buchen, ehemaliger Landkreis in Baden-Württemberg
 Fürstentum Buchen, kurzlebiges Territorium im heutigen Hessen, siehe Buchonia #Fürst von Buchen 
 Buk pod Boubínem, Gemeinde im Okres Prachatice, Tschechien
 Buk u Přerova, Gemeinde im Okres Přerov, Tschechien
 Buk (Jindřichův Hradec), Ortsteil von Jindřichův Hradec, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
 Buková u Merklína, Gemeinde im Okres Plzeň-jih, Tschechien
 Buková, Ortsteil von Staré Město pod Landštejnem Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
 Buková, Ortsteil von Dlažov, Okres Klatovy, Tschechien
 Bukovník, Gemeinde im Okres Klatovy, Tschechien
 Buchen, Name der Gemeinde Féy im Département Moselle in Frankreich von 1940 bis 1944 

Siehe auch:
 Buchung
 Büchen